Na OI 1956. u Melbourneu u Australiji, konačna ljestvica na vaterpolskom turniru je bila sljedeća:

Turnir

Skupina A 

28. studenog 1956.

29. studenog 1956.

30. studenog 1956.

Skupina B 

28. studenog 1956.

29. studenog 1956.

30. studenog 1956.

Skupina C 

28. studenog 1956.

29. studenog 1956.

30. studenog 1956.

Klasifikacijska skupina (7. – 10. mjesto) 

?

?

?

Završna skupina 

1. prosinca 1956.

3. prosinca 1956.

4. prosinca 1956.

5. prosinca 1956.

6. prosinca 1956.

7. prosinca 1956.

Konačna ljestvica 

Vaterpolo
Vaterpolo na Olimpijskim igrama
 1956